Der 13.  Giro di Sicilia im Motorsport, auch 13° Giro di Sicilia, fand am 12. April 1953 statt und führte über 1.080 km von Palermo nach Trapani und wieder zurück nach Palermo.

Das Rennen 

Der Giro di Sicilia war ein Straßenrennen, das erstmals 1912 in Sizilien ausgefahren wurde. Wie bei der Targa Florio war Vincenzo Florio Gründer und Förderer des Rennens. Im Unterschied zur Targa, die über mehrere Runden auf dem Rundkurs der Grande Madonie ausgefahren wurde, war der Giro ein Straßenrennen über öffentliche Straßen ähnlich der Mille Miglia.

1953 siegte Luigi Villoresi beim Renndebüt des Ferrari 340MM.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 198
 Gestartet: 198
 Gewertet: 100
 Rennklassen: 14
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 1080,000  km
 Fahrzeit des Siegerteams: 10:59:30,100 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 10890,000 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Rennergebnisse

Sportwagenrennen
Motorsportveranstaltung 1953
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Sizilien